
Molekulska formula -{C13H10O}- se može odnositi na:

 Ksanten (molekul)
 Benzofenon
 Fluorenol